Geografia:
Muntanyes:
Puig de les Basses: muntanya situada al municipi de Querol (Alt Camp)
Puig de les Basses: muntanya situada al municipi de Figueres (Alt Empordà)
Puig de les Basses: muntanya situada a la comuna de Sureda (Rosselló)
Puig de les Basses de Fabert: muntanya situada al municipi de Molló (Ripollès)
 El Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres.